Le Microsoft Theater, anciennement le Nokia Theatre L.A. Live, est une salle de concert et de théâtre située dans le complexe L.A. Live au centre de Los Angeles en Californie. La salle, sponsorisée par la société finlandaise Nokia, peut accueillir  personnes et abrite une des plus grandes scènes intérieures des États-Unis.

Microsoft Theater  
En , la salle a été rebaptisée Microsoft Theater dans le cadre d'un nouvel accord sur les droits de dénomination avec AEG Live. Microsoft a acquis le département mobile de Nokia en 2014.

Liens externes 

Salle de spectacle à Los Angeles
Architecture aux États-Unis
Musique à Los Angeles
Salle de concert aux États-Unis
Édifice construit en 2007
Bâtiment à Los Angeles
Site des Jeux olympiques d'été de 2028